Gaius Calpurnius Piso (propraetor), praetor in 211 v.Chr.
 Gaius Calpurnius Piso (consul in 180 v.Chr.), praetor in 186 v.Chr., consul in 180 v.Chr.
 Gaius Calpurnius Piso (consul in 67 v.Chr.), consul in 67 v.Chr.
 Gaius Calpurnius Piso (Romeins politicus) (overleden 65), betrokken in de opstand tegen Nero in 65